Gerstenberg är en kulle i Tjeckien.   Den ligger i regionen Ústí nad Labem, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Prag. Toppen på Gerstenberg är  meter över havet.

Terrängen runt Gerstenberg är varierad. Den högsta punkten i närheten är Tanečnice,  meter över havet,  km söder om Gerstenberg. Runt Gerstenberg är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Šluknov,  km öster om Gerstenberg. I omgivningarna runt Gerstenberg växer i huvudsak blandskog. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Ústí nad Labem (region)
Berg i Tjeckien 500 meter över havet eller högre